Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2008, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Ivan Dodig e Júlio Silva che hanno battuto in finale Serhij Stachovs'kyj e Tomáš Zíb 6-4, 7-61.

Teste di serie 

 Oliver Marach /  Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Petr Pála /  Lovro Zovko (quarti di finale)

 Stephen Huss /  Ross Hutchins (quarti di finale)
 Carlos Berlocq /  Franco Ferreiro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2008